Lacroix kan som auktorsförkortning betyda:

 Marc Lacroix
 Louis-Sosthène Veyron de Lacroix

Robotskapade auktorsförkortningar